Les trithéledontidés (Tritheledontidae) également connus sous le nom d’Ictidosauria ou ictidosauridés forment une famille éteinte de cynodontes de taille petite et moyenne (environ 10 ou 20 cm de long). Ils ressemblaient énormément à des mammifères, étant des cynodontes hautement spécialisés, bien qu'ils aient toujours conservé quelques traits anatomiques reptiliens.

Ils ont eu une des plus longues périodes d'existence des thérapsides non-mammaliens, ayant vécu du Trias au Jurassique. Ils se sont éteints au jurassique, peut-être à cause de la concurrence avec les mammifères préhistoriques comme les triconodontes. Ils ont été découverts en Amérique du Sud et en Afrique du Sud, ce qui semble prouver qu'ils auraient vécu seulement sur le supercontinent du Gondwana.

Historique 
Les Tritheledontidae ont été nommés par le paléontologue sud-africain Robert Broom en 1912. La famille est souvent orthographiée par erreur "Trithelodontidae".

Description

Paléobiologie 
Ils étaient principalement carnivores ou insectivores, bien que certaines espèces aient pu avoir développé des traits omnivores. Leur squelette montre qu'ils avaient une relation étroite avec les mammifères. Les trithéledontidés ou leurs plus proches parents peuvent être à l'origine des mammifères primitifs.

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques

Références 

Famille de cynodontes (nom scientifique)
Thérapside du Trias
Thérapside du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1912
Taxon fossile décrit par Robert Broom